Chandongcha Sports Club é um clube multi-esportivo da Coreia do Norte. Possui sua sede na cidade de Chongjin.

Títulos 
 Technical Innovation Contest: 1989

Clubes de futebol da Coreia do Norte